

Patronymes 
Issu notamment de l'occitan potz signifiant «  » (puteus en latin) mais également du franc-comtois, 

 Élodie Poux, née en 1982, humoriste, chroniqueuse et comédienne française
 Gilles Poux, né en 1957, homme politique français, maire de La Courneuve depuis 1996 ;
 Jean-Baptiste Poux, né en 1979, joueur français de rugby à XV ;
 Joseph Poux (1873-1938), écrivain et archiviste français ;
 Matthieu Poux, né en 1970, archéologue franco-suisse ;
 Paul Poux, né en 1984, coureur cycliste français ;
 Pierre-Étienne Poux-Landry (1776-1852), soldat dans la Grande Armée napoléonienne.

Botanique 
 Grande herbe à poux (Ambrosia trifida) ;
 Petite herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia).

Zoologie 
Poux est le pluriel de Pou, nom vernaculaire d'un certain nombre de petits parasites :

Toponymie 

 Bois Poux, commune d'Haïti ;
 Ravine des Poux, cours d'eau sis au sein de la commune de Saint-Leu, sur l'île française de la Réunion.

Divers 

 Les Poux du sorcier, conte de littérature d'enfance et de jeunesse écrit par Henriette Bichonnier, illustré par Anne Wilsdorf et paru en 2001 ;
 Les Poux (Lice Capades), troisième épisode de la saison 11 de South Park diffusé en 2007 ;
 Les Poux (Lice), dixième épisode de la saison 9 de The Office diffusé en 2013.

Notes et références 

Patronyme français